

Жібек-Жоли — аул, Аршалинський район, Акмолинська область
 Жібек-Жоли — аул, Байзацький район, Жамбильська область
 Жібек-Жоли — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Жібек-Жоли — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Жібек-Жоли — село, Сариагаський район, Туркестанська область